Pavlovići est un toponyme qui peut désigner :
Pavlovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Dobretići, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Pavlovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.